Lund har flere betydninger:
 Lund (trægruppe) – en mindre gruppe træer
 Lund (efternavn) – et dansk efternavn
 Lund (Rogaland) – en norsk kommune
 Lund (Kristiansand) – en bydel (Norge)
 Lund (Sverige) – en domkirkeby i Skåne

Bebyggelser med ejerlav i Danmark:
 Lund (Burkal Sogn) i Burkal Sogn
 Lund (Gram Sogn) – et areal i Gram Sogn
 Lund (Homå Sogn) i Homå Sogn
 Lund (Hørning Sogn) i Hørning Sogn
 Lund (Lild Sogn) i Lild Sogn
 Lund (Lyderslev Sogn) i Lyderslev Sogn
 Lund (Skive Sogn) i Skive Sogn
 Lund (Skovlund Sogn) i Skovlund Sogn
 Lund (Horsens Kommune) i Tamdrup Sogn
 Lund (Vallensved Sogn) i Vallensved Sogn
 Lund (Ørslevkloster Sogn) i Ørslevkloster Sogn
 Lund (Øster Assels Sogn) i Øster Assels Sogn

Flere bebyggelser i Danmark:
 Lund (Roum Sogn) i Roum Sogn
 Lund (Sindal Sogn) i Sindal Sogn
 Lund (Vrejlev Sogn) i Vrejlev Sogn

Se også
 Lunds kommun
 Lunds Stift
 Slaget ved Lund
 Lunde (flertydig)